Zbyšek Pantůček je jméno a příjmení více osob:
 Zbyšek Pantůček (1938) (1938–1992) – český zpěvák
 Zbyšek Pantůček (1967) (* 1967) – český herec a hudebník